Каролін Гарсія була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Катержина Сінякова.

Арина Соболенко виграла титул, у фіналі перемігши Анетт Контавейт з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

Wuhan Open
2018
2018 у китайському спорті